Appassionatamente, film (1919)
Appassionatamente (Devotion), film diretto da Curtis Bernhardt (1946)
Appassionatamente, film diretto da Giacomo Gentilomo (1954)